O termo Abdal pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Nome genérico dado aos religiosos persas que correspondente ao de dervixe na Turquia e ao de monge entre os cristãos;
 Abdal (Azerbaijão)

Desambiguação